Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржано је 5. и 6. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015 није бранила Џесика Енис-Хил из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 

Учествовале су 31 атлетичарка из 20 земаља.

  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 3. августа 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих седмобојки у 2017. године пре почетка првенства (3. августа 2017), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

Квалификационе норме 
За квалификацију на првенство, седмобојке су морале имати резултат од најмање 6.200 бодова у периоду од 1. јануара 2016. до 23. јула 2017.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1.

Резултати

100 метара препоне 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године.

Почетак такмичења: 1. група у 10:05, 2. група у 10:13, 3. група у 10:24 и 4. група у 10:33. по локалном времену.

Ветар: 1. група +0,3 м/с, 2. група -0,3 м/с, 3. група 0,0 м/с и 4. група 0,0 м/с.

Скок увис 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године са почетком у 10:30 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе.,

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године са почетком у 19:00 по локалном времену.

200 метара 
Такмичење је одржано 5. августа 2017 године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 20:59, Група 2 у 21:07, Група 3 у 21:15, Група 4 у 21:23 по локалном времену.

Ветар:  Група 1: -0,3; Група 2: 0,0; Група 3: -0,4; Група 4: -0,2

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године са почетком у 10:00 по локалном времену.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 11:54 и Група 2 у 13:07 по локалном времену.

800 метара 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 20:41, Група 2 у 20:51 и Група 3 у 21:01 по локалном времену.

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017.
 Резултати седмобоја за жене на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном